Дэнни Нуччи (; родился 15 сентября 1968 года, Клагенфурт, Австрия) — итало-американский актёр, известен ролью Фабрицио Де Росси, друга Джека Доусона, в фильме «Титаник».

Биография 
Родился в Клагенфурте, Австрия. Нуччи вырос в Италии. Когда ему было семь лет, он вместе с семьёй переехал в США. Отец Дэнни по происхождению итальянец, а мать по происхождению была марокканкой. У него есть две сестры, Натали и Элли. После временного проживания в Квинсе, Нью-Йорк, его семья поселилась в Калифорнии, в долине Сан-Фернандо, где Нуччи окончил среднюю школу Гранта. В 2003 он женился на Пауле Маршалл и имеет двух дочерей от разных браков. Маршалл и Нуччи играли любовников в фильме «Это старое чувство».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки